

Шайкорик — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Шайкорик — станційне селище, Жамбильський район, Жамбильська область